Wieden (Schwarzwald), een plaats in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg
Wieden (Wenen), een district van de Oostenrijkse stad Wenen
De Wieden, een meren- en moerasgebied in de Nederlandse provincie Overijssel
Wieden, een vorm van tuinieren, onkruidbestrijding